Christoph Kühl ist der Name folgender Personen:

* Christoph Kühl (Galerist) (um 1923–2007), deutscher Galerist 

 Christoph August Kühl (1885–1955), deutscher Physiker, siehe August Kühl 

Christoph Kühl steht für:
 Galerie Christoph Kühl, Kunstgalerie in Hannover